Le Sepang Racing Team est une équipe de course malaisienne appartenant au Circuit International de Sepang. Créé en 2015 et opérant dans la catégorie Moto3, elle évolue en 2019, alignant des équipes dans les championnats MotoGP, Moto2 et Moto3. L'équipe MotoGP s'appelle officiellement Petronas Yamaha Sepang Racing Team (Petronas Yamaha SRT), tandis que les équipes Moto2 et Moto3 s'appellent Petronas Sprinta Racing Team (Petronas SRT, anciennement SIC Racing Team).

Histoire

Expansion en MotoGP

Résultats en Grand Prix
(Légende du tableau: Pole position; record du tours)

* Saison en cours.

Notes et références

Liens externes

Équipe motocycliste
Sport motocycliste en Malaisie
Entreprise fondée en 2015